Formación Universitaria S. A.es una institución académica de carácter privado, fundada en el año 2001 en España. En la actualidad cuenta con sedes en Sevilla, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

Historia
La institución fue fundada en el año 2001 con el objetivo colaborar con las universidades españolas. En sus inicios comenzó a impartir cursos técnico-profesionales y posteriormente cursos preparatorios de formación profesional para la obtención de los títulos a través de las pruebas directas (Real Decreto 1538/2006 - 1147/2011) Cuenta con la certificación de calidad según la norma ISO 9001 emitida por AENOR, desde el año 2008, con número de autorización ER-1417/2008,, para una serie de actividades, como el diseño e impartición de formación a distancia de formación no reglada  para los cursos de enseñanza técnico-profesional y los cursos de preparación para pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años, pruebas de acceso a grado medio y superior y pruebas directas para la obtención de títulos oficiales (graduado en ESO, técnico de grado medio, técnico superior).

En 2015 le fue otorgada autorización de la Escuela de Servicios Sanitarios Y Sociales de Canarias (ESSSCAN) para impartir programas formativos con reconocimiento de oficialidad (Ley 1/1993) en modalidad a distancia. Un año después inició contactos con universidades españolas de carácter público y privado y obtuvo la acreditación universitaria para un portfolio de programas de formación continua y posteriormente para programas de postgrado (masters, especialistas universitarios y expertos universitarios).

En la actualidad imparte formación a distancia y en línea, en las áreas de sanidad, servicios socioculturales y a la comunidad, hostelería, turismo, empresariales y automoción, entre otros; para títulos propios de postgrados, títulos propios de formación continua, programas preparatorios de FP de grado medio y grado superior para las pruebas directas o cursos propios de carácter privado.

Características
La institución cuenta en la actualidad con aproximadamente 150 empleados, entre tutores, personal administrativo y docentes. Imparte formación académica a distancia y en línea mediante un sistema de estudio en el que el alumno elige dónde y cómo estudiar. Ha firmado hasta la fecha alrededor de 3000 convenios de prácticas con empresas de diversos sectores.

Agencia de colocación
En el año 2013 el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) autorizó a la institución como agencia de colocación exclusiva por medios electrónicos con el fin de llevar a cabo tareas de intermediación laboral.

Oferta académica
Formación Universitaria ofrece los siguientes programas académicos:
Postgrados acreditados por universidad, mediante acuerdo firmado con la Universidad Nebrija.
Cursos acreditados por universidad, mediante acuerdo firmado con la División de Formación Continua de la Universidad Nebrija.
Cursos preparatorios de formación profesional de grado medio y grado superior para la superación de las pruebas directas.
Cursos adaptados a los certificados de profesionalidad (Vías no formales de formación).
Enseñanza técnico profesional.
Cursos preparatorios para obtener el graduado en ESO mediante la superación de las pruebas libres al título.
Cursos preparatorios para superar las pruebas de acceso a Grado Medio o Grado Superior de Formación Profesional.
Cursos preparatorios para superar las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Reconocimientos
2015, 2016 y 2021- Premio Cum Laude otorgado por el portal Emagister.
2018 - Certificado de Excelencia en Gestión Empresarial otorgado por el diario El Economista de España e Informa.
2018 - Medalla de Oro por Crecimiento y Perfección en el Trabajo otorgada por el Instituto para la Excelencia Profesional I.E.P.
2019 - Premio Excelentes del Año por Eficiencia y Productividad otorgado por el Instituto para la Excelencia Profesional I.E.P.
2020 - Certificado Excelencia en Gestión Empresarial.
2020 - Premio La Razón en Liderazgo de Formación no Presencial.
2021 - Premio Cum Laude otorgado por el portal Emagister
2021 - Premio Especial al Mejor Centro de Formación de Enseñanzas Técnico Profesionales. Mejor trayectoria en enseñanzas técnico profesionales. Mejor centro de enseñanzas técnico profesionales en modalidad no presencial. Mejor centro de formación online de enseñanzas técnico profesionales.
2021 - Premio Andalucía Excelente 2021 categoría formación.
2021 - Premio Excelencia Educativa y Premios Radio Televisión.
2021 - Premios Excelencia Educativa.
2021 - III Premio La Razón en Liderazgo de Formación no Presencial.
2022 - Mejor Centro de Formación Sanitaria. Mejor Centro de Formación Online. Mejor Profesorado. Mejor Plan de Becas. Mejor Programación Académica. Mejor Oferta Formativa
2022 - IV Premio a la Institución Académica Líder de Enseñanzas Técnico-Profesionales.

Referencias

Enlaces externos

Formación Universitaria en Academias.com 

Centros educativos de Andalucía
Universidades de Andalucía